Die Moorilla International 2005 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Hobart. Es war als Turnier der Tier-V-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 7. bis 14. Januar 2006 statt.

Im Einzel gewann Zheng Jie gegen Gisela Dulko mit 6:2 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Yan Zi / Zheng Jie mit 6:4 und 7:5 gegen Anabel Medina Garrigues / Dinara Safina.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Moorilla International 2005 fand vom 7. bis 9. Januar 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Hobart
Hobart City